SQV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sequim Sequim Vly (Stati Uniti)